Кабеса-ла-Вака ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тентудия.  Занимает площадь 64 км². Население — 1463 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 122 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бадахоса